Nash Motors – dawne amerykańskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Nash – typ jachtu
 NASH (ang. non-alcoholic steatohepatitis) – niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby
 D'Nash (wcześniej NASH) – hiszpański boysband
Miejscowości w Anglii:
 Nash – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Nash – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Nash – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Nash – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Nash – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Nash (South Shropshire) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, nieopodal miasta Tenbury Wells
 Nash (Telford and Wrekin) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w dystrykcie Telford and Wrekin
Miejscowości w USA:
 Nash – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Nash – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grant
 Nash – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bowie
Gminy w USA:
 Nash (ang. Nash Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Nash (ang. Nash County) – w stanie Karolina Północna
Osoby:
 John Nash (1752-1835) – brytyjski architekt
 John Forbes Nash Jr. (1928-2015) – amerykański matematyk i ekonomista.
 Steve Nash (ur. 1972) – kanadyjski koszykarz
 Kate Nash (ur. 1987) - brytyjska piosenkarka